Koptevo (wijk) - wijk in Moskou
 Koptevo (station MZD) - treinstation in bovenstaande wijk in Moskou